Цай Инвэ́нь (; ; ; ) — тайваньский государственный и политический деятель. Председатель Демократической прогрессивной партии с 20 мая 2008 года по 26 ноября 2022 года; президент Китайской Республики с 20 мая 2016 года.

Биография 
В 1978 году окончила юридический колледж Национального университета Тайваня. В 1980 получила степень магистра в юридической школе Корнеллского университета. В 1984 году в Лондонской школе экономики получила степень доктора (PhD) в области права.

После возвращения из Лондона преподавала право в университетах Тайбэя.

В 1990-х годах стала участником переговоров по поводу вступления Тайваня в ВТО. При президенте Ли Дэнхуэе (1996—2000) была советником по безопасности в Совете национальной безопасности Тайваня.

C мая 2000 по май 2004 года была министром правительства по связям с материковым Китаем.

В 2004 году вступила в Демократическую прогрессивную партию (ДПП).

С декабря 2004 по январь 2006 — депутат Законодательного Юаня. В январе 2006 года была назначена вице-премьером Китайской Республики, в мае 2007 года вместе со всем кабинетом премьера Су Чжэньчана подала в отставку.

20 мая 2008 года была избрана председателем ДПП. Стала кандидатом ДПП на президентских выборах 2012 года.

В 2012 году проиграла президентские выборы, получив 45,6 % голосов, и ушла с поста главы партии.

В мае 2014 вновь избрана председателем партии.

В 2016 году победила на президентских выборах, став первой женщиной на посту президента Китайской Республики.

В 2020 году переизбрана на должность президента Тайваня, заручившись поддержкой 57,13 % избирателей (рекордные 8 млн 170 тыс. человек).

Политические взгляды

Отношения Тайваня с Китаем 
Выступает за независимость острова и провозглашение Тайваньской республики. Цай Инвэнь выступает с жесткой критикой текущего сближения с КНР. При этом в вопросе дальнейшего экономического развития она говорит о двух достаточно противоречивых с точки зрения материкового Китая вещах. С одной стороны, Цай Инвэнь хотела бы удержать статус-кво в экономическом аспекте сотрудничества с КНР. Однако она также заявляла о необходимости вступления в Транстихоокеанское партнёрство под эгидой США, которые первоначально не планировали приглашать Китай в этот торговый клуб. Поэтому вступление в ТТП означало бы для Тайваня резкое ухудшение отношений с КНР.

Отношение к ЛГБТ 
Поддерживает легализацию однополых браков, считая это свидетельством высокого уровня равноправия и защиты прав человека. Одобрила легализацию однополых браков на Тайване. 21 августа 2015 года, на фестивале Qixi, она выпустила рекламный видеоролик, в котором снялись три актера однополых пар. 31 октября 2015 года, когда в Тайбэе прошел крупнейший гей-парад в Азии, Цай выразила поддержку однополым бракам. Она разместила 15-секундное видео на своей странице в Facebook, в котором говорилось: «Я Цай Ин-вэнь, и я поддерживаю равенство в браке» и «Пусть каждый сможет свободно любить и стремиться к счастью». Однако во время президентства Цай отложила процесс легализации однополых браков из-за противодействия консервативных и религиозных групп. После тайваньского референдума 2018 года Цай поддержала решение Конституционного суда легализовать однополые браки вне Гражданского кодекса.

Президентство 

15 апреля 2015 выдвинута кандидатом в президенты от ДПП. 16 января 2016 г. по результатам президентских выборов на Тайване одержала убедительную победу, набрав 56,28 % голосов, и стала первой женщиной-президентом Тайваня. Её главный соперник — Чжу Лилунь, шедший на выборы от партии Гоминьдан, получил 31,04 %. В речи после оглашения результатов Цай Инвэнь выразила надежду на укрепление отношений с Соединёнными Штатами, заявив в то же время, что не намерена рвать связи с материковым Китаем. Кроме того, Цай призвала придерживаться принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море. Она обрисовала в общих чертах экономическую политику диверсификации с помощью Новой политики южного направления, а также приоритет инновационных отраслей. Что касается политики между двумя сторонами пролива, она признала Консенсус 1992 года, но не согласилась с ним, и призвала к продолжению диалога между двумя сторонами пролива.

В речи на инаугурации своего первого срока Цай заявила о стратегических целях, таких как пенсионная реформа, долгосрочный уход за пожилыми людьми, правосудие переходного периода и судебная реформа.

11 января 2020 года Инвэнь переизбрана на второй срок.

В своей второй инаугурационной речи Цай изложила свои основные цели на второй срок, в том числе создание системы народных судей, снижение возраста голосования (избирательные права) с 20 до 18 лет и создание комиссии по правам человека. Она также изложила свою экономическую политику, которая включала переход от производства к высокотехнологичным отраслям с упором на существующие отрасли полупроводников и информационных и коммуникационных технологий, кибербезопасность, биотехнологии и здравоохранение, внутреннее производство военной техники, экологически чистую энергию и стратегически важные отрасли. По вопросам, связанным с обеими сторонами пролива, она категорически отвергла предложенную Пекином модель "одна страна — две системы " и выразила желание, чтобы обе стороны мирно сосуществовали.

Оборонная политика и программы коренных народов 
При администрации Цай военные расходы Тайваня выросли по отношению к ВВП. Оборонный бюджет был установлен в размере 327 миллиардов NTD в 2018 году и 346 миллиардов долларов в 2019 году. Оборонный бюджет в 2020 году был установлен в размере 411 миллиардов NTD, что, по оценкам, составляет 2,3 % ВВП, что на 8,3 % больше общих расходов по сравнению с предыдущим годом. годом ранее и рост на 0,2 % в процентах от ВВП. Администрация также сосредоточила внимание на оборонной самодостаточности и развитии местной промышленности, такой как подводные лодки и ракеты.

Цай Инвэнь стала первым президентом, принёсшим официальные извинения коренным народам Тайваня. Фрагмент речи, произнесенной в 2016 году, в День коренных народов, отмечаемый на Тайване 1 августа:
 «На протяжении 400 лет каждый режим, который приходил на Тайвань, грубо нарушал права коренных народов с помощью вооруженного вторжения и захвата земель. За это я приношу извинения коренным народам от лица правительства».

Энергетическая политика 
Администрация Цай поставила цель поставки электроэнергии из возобновляемых источников, 30 % из угля и 50 % из сжиженного природного газа к 2025 году.

Активно реализуются проекты офшорной ветроэнергетики: строятся ветропарки, формируется местная производственно-сбытовая цепочка, привлекаются зарубежные инвестиции. В 2021 году строятся ветропарки на 5,5 ГВт ветроэнергетики. К 2035 году планируется построить ветропарки с генерацией в 15,15 ГВт, что обеспечит Тайваню лидирующие позиции в сравнении с Японией и Южной Кореей.

Реформа труда 
1 января 2017 года вступил в силу Закон о трудовых стандартах с поправками, принятый 6 декабря 2016 года законодательным органом. Поправки предусматривают, за некоторыми исключениями, 40-часовую пятидневную рабочую неделю с одним обязательным днем ​​отдыха и одним гибким днем ​​отдыха. В гибкий день отдыха работники могут работать за сверхурочную работу, а обязательный день отдыха гарантирует, что рабочие не могут работать более шести дней подряд. Поправки также сократили количество национальных праздников с 19 до 12, исключив День молодёжи, День учителя, День ретроцессии, день рождения Чан Кайши, День рождения Сунь Ятсена, День Конституции и день, следующий за Днём Нового года. До внесения поправок Закон о трудовых стандартах предусматривал максимум 84 часа работы в любой заданный 14-дневный период. Поправки были встречены протестами со стороны рабочих групп, которые выступили против сокращения государственных праздников и потребовали, чтобы работа с гибкими днями отдыха приводила к компенсирующим отпускным дням в дополнение к сверхурочной работе.

После вступления в силу поправки подверглись критике за отсутствие гибкости, что привело к чистому снижению общей заработной платы и увеличению стоимости жизни, а также за наличие слишком сложной схемы расчёта сверхурочной оплаты, что побудило администрацию к дальнейшему пересмотру Закона о труде. 1 марта 2018 года вступила в силу вторая редакция Закона о трудовых стандартах. Поправки смягчили предыдущие правила, установив два обязательных дня отдыха на каждый 14-дневный период, а не один обязательный день отдыха на каждый 7-дневный период, что означает, что работники могут работать в течение 12 дней подряд. Изменения также упростили формулу оплаты сверхурочных. Поправки были встречены протестами и голодовками рабочих групп.

Судебная реформа 
Администрация Цая предложила систему непрофессиональных судей, смоделированную по образцу системы присяжных в Японии, предложенной Партией новой власти. Закон о гражданских судьях был принят 22 июля 2020 г., в соответствии с которым была учреждена система народных заседателей, состоящая из трех профессиональных судей и шести народных заседателей. Закон вступит в силу в 2023 году.

Национальные языки 
14 июня 2017 года вступил в силу Закон о развитии языков коренных народов, согласно которому 16 формозских языков коренных народов были признаны национальными. Хакка стал национальным языком в результате поправок к Основному закону о хакка 29 декабря 2017 года. 25 декабря 2018 года Закон о широкомасштабном развитии национальных языков принял законодательный орган, создав службы вещания для каждого национального языка Тайваня, гарантируя доступ к государственным услугам на каждом языке и введение факультативных языковых классов в начальных школах. Закон также поручил правительству работать с гражданскими группами над созданием стандартных правил орфографии для каждого национального языка и разработать план по сохранению и возрождению языков, находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, он автоматически определил в статье 3 все языки всех этнических групп Тайваня в качестве национальных тем самым открыв путь для тайваньского хоккиена, тайваньского языка жестов и диалекта мацу, чтобы они стали национальными языками.

15 августа 2019 года правительство внесло поправки в Правила применения Закона о паспортах, чтобы разрешить использование латинизации имен на любом национальном языке (хакка, хокло или языки коренных народов) в паспортах.

Новая политика южного направления 
Новая политика южного направления была запущена 5 сентября 2016 года с целью уменьшить зависимость Тайваня от материкового Китая и улучшить сотрудничество Тайваня с другими странами. 18 стран, в которых Новая политика южного направления нацелена на расширение сотрудничества: Таиланд, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка,Бутан, Австралия и Новая Зеландия. В политике обозначены области сотрудничества в торговле, технологиях, сельском хозяйстве, медицине, образовании и туризме. В середине 2019 года правительство Тайваня объявило, что с момента реализации политики двусторонняя торговля между Тайванем и целевыми странами увеличилась на 22 %, а инвестиции целевых стран увеличились на 60 %. Кроме того, количество медицинских пациентов из целевых стран увеличилось на 50 %, количество посетителей увеличилось на 58 %, а количество студентов увеличилось на 52 %. Во время пандемии COVID-19 Тайвань подарил 1 миллион масок странам, подпадающим под действие Новой политики южного направления.

Однополые браки 
24 мая 2017 года Конституционный суд постановил, что конституционное право на равенство и свободу брака гарантирует однополым парам право вступать в брак в соответствии с Конституцией Китайской Республики. Постановление (Интерпретация судебного юаня № 748) давало Законодательному юаню два года на приведение в соответствие законов о браке, после чего регистрация таких браков вступала в силу автоматически. После постановления прогресс в реализации закона об однополых браках был медленным из-за бездействия правительства и сильной оппозиции со стороны некоторых консервативных людей и христианских групп. В ноябре 2018 г. Тайваньский электорат провел референдумы с целью предотвратить признание однополых браков в Гражданском кодексе и ограничить преподавание вопросов ЛГБТ . Правительство ответило, подтвердив, что решение Суда будет выполнено и что референдумы не могут поддержать законы, противоречащие Конституции.

20 февраля 2019 г. был обнародован законопроект, озаглавленный " Акт о применении интерпретации JY № 748 . Законопроект предоставил однополым супружеским парам почти все права, доступные гетеросексуальным супружеским парам в соответствии с Гражданским кодексом, за исключением того, что он разрешает усыновление только ребенка, генетически связанного с одним из них.

Исполнительный Юань передал его на следующий день, отправляя его в Законодательный Юань для быстрого обзора. Законопроект был принят 17 мая подписан Президентом 22 мая и вступил в силу 24 мая 2019 года (последний день, возможный согласно постановлению Суда).

Семья и личная жизнь 
Дед Цай имеет предков-хакка по отцовской линии; её дед происходил из известной семьи в Фаншане, округ Пиндун, а ее бабушка-пайвань происходила из Шицзы (тот же округ). Цай не замужем и не имеет детей. Она является первым президентом, имеющим и предков-хакка, и коренных тайваньцев (пайвань — аборигены Тайваня). Цай любит кошек, и две её кошки, «Думай, думай» и «А Цай», занимали видное место в её избирательной кампании. В октябре 2016 года она приютила у себя трёх бывших собак-поводырей по имени Белла, Банни и Мару.

Интересные факты 
В журнале Foreign Policy президента Цай Инвэнь назвали одной из 100 ведущих мировых мыслителей 2016 года за то, что она «подразнила медведя» (имеется в виду КНР), как гласит заголовок на веб-сайте американского журнала.

Цай Инвэнь вошла в список ста самых влиятельных людей планеты за 2020 год, по версии журнала TIME.

Согласно результатам опроса, проведенного в середине сентября 2017 года Тайваньским фондом общественного мнения, рейтинги Цай Инвэнь сильно улучшились после назначения премьер-министром Лай Циндэ.

В рамках своей поездки «Демократия на океанских просторах» президент Цай в период с 21 по 28 марта 2019 посетила Палау, Науру и Маршалловы острова. Это было её вторым посещением союзников в Тихоокеанском регионе — ранее, в октябре 2017 она побывала с визитами на Маршалловых островах, Соломоновых островах и в Тувалу.

Примечания 

Кандидаты в президенты Китайской Республики
Политики Китайской Республики
Правители Тайваня
Правители Китайской Республики
Председатели ДПП Тайваня
Действующие руководители государств
Политики XXI века
Правители XXI века
Женщины-президенты
Президенты, вступившие в должность в 2016 году
Председатели Демократической прогрессивной партии
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Школы права Корнеллского университета